William Lockwood (cricket) (1868-1932), joueur anglais de cricket ;
 William Lockwood (aviron) (né en 1988), rameur australien en aviron.
 William Lockwood (1998 - ), joueur américain de hockey sur glace.